Il singolare del torneo di tennis Singapore Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Anne Minter che ha battuto in finale Barbara Gerken 6–4, 6–1.

Teste di serie

 Sara Gomer (primo turno)
 Etsuko Inoue (semifinali)
 Anne Minter (campionessa)
 Cammy MacGregor (quarti di finale)

 Barbara Gerken (finale)
 Annabel Croft (quarti di finale)
 Sharon Walsh-Pete (primo turno)
 Anna-Maria Fernández (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Open 1987